Ниланд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ниланд, Орьян (род. 1990) — норвежский футболист, вратарь.
 Ниланд, Шерил (более известна под фамилией Стрэйд; род. 1968) — американская писательница, мемуарист, эссеист и публицист.